

ЗМІ
 PHOENIX — один з центральних каналів німецького телебачення, що належить до суспільного консорціуму ZDF

Бізнес
 Phoenix AG — хімічно-гумова фірма, що належить холдингу Continental AG
 Phoenix Solar — баварська фірма в галузі фотовольтаїки
 Phoenix Contact — німецька електротехнічна компанія

Техніка 
 AIM-54 Phoenix — ракета «повітря — повітря» дального радіусу ВМС США;
 Phoenix — оперативно-тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат проведення спостереження в режимі реального часу.
 Phoenix Ghost — тактичний дрон розроблений для потреб, які дуже близькі до сьогоднішньої війни на Донбасі. Систему розробили повітряні сили США і виробляє їх AEVEX Aerospace

Спорт
 1. FC Phönix Lübeck — німецький футбольний клуб, заснований в 1903

Рок-музика

Гурти 
 Phoenix (гурт) — французький рок-гурт;
 Transsylvania Phoenix — румунський рок-гурт;

Альбоми 
 Phoenix (альбом)
 Phoenix (альбом Grand Funk Railroad) — шостий студійний альбом гурту Grand Funk Railroad;
 Phoenix (альбом Clan of Xymox) — четвертий альбом колективу Clan of Xymox;
 Phoenix (альбом Ріти Ори) — другий студійний альбом британської співачки Ріти Ори.

Інше 
 Phoenix (альманах) — український літературний альманах
 Phoenix — один з найшвидших автомобілів у відеогрі GTA: San Andreas

Див. також 
 Фенікс (значення)